Че́льгрен () — шведская фамилия. Известные носители:

  (род. 1956) — шведский актёр и режиссёр.
 Чельгрен, Юсеф (1907—1948) — шведский писатель.
  (род. 1959) — шведский актёр.
 Чельгрен, Юхан Хенрик (1751—1795) — шведский поэт и драматург.
  (род. 1977) — шведский музыкант и продюсер.
  (род. 1945) — шведский участник Армии спасения.
 Чельгрен, Хенри (1931—2005) — шведский футболист, нападающий.
  (1918—2003) — шведский кинорежиссёр и сценарист.